Энтони Эшли-Купер:
 Эшли-Купер, Энтони, 1-й граф Шефтсбери (1621—1683) — известный английский политический деятель.
 Эшли-Купер, Энтони, 3-й граф Шефтсбери (1671—1713) — английский философ, писатель и политик, деятель просвещения.